Následuje časová osa historie města Herát v Afghánistánu.

Před 15. stoletím 

 500 př. n. l. – V Arii založeno perské město (přibližné datum).
 330 př. n. l. – Artakaena dobyta Alexandrem III. Makedonským.
 167 př. n. l. – Město se stává součástí Parthské říše.
 127 př. n. l. – Město se stává součástí Kušánské říše.
 642 n. l. – Obléhání Herátu; Arabové u moci.
 1042 – Město obléhá Seldžukem Tughrilem.
 1064 – Alp-Arslan u moci.
 1102 – Zemětřesení.
 1157 – Město bylo zničeno náporem Oghuzovů, předchůdců moderních Turkomanů.
 1163 – V Herátu vyrobeno Bobrinského vědro.
 1175 – Ghuridi u moci.
 1197 – Konflikt mezi kovářskými a mědikovářskými bazary.
 1201 – Začíná stavba nové Páteční mešity.
 1221 – Město vyplenili Mongolové.
 1244 – Šáms ál-Din Kurt u moci.
 1300 – Heratská citadela opevněna.
 1364 – Zemětřesení.
 1380 – Město dobyto Tamerlánovými silami.

15.–19. století 

 1405 – Hlavní město Tímúrovské dynastie přesídleno ze Samarkandu do Herátu.
 1410 – „Bazary zrekonstruovány.“
 1425 – Hrob Chwádžy Abdulláha Ansárihi postaven v Gazurgáhu (nedaleko města).
 1438 – Postaveno Gawaršádovo mauzoleum.
 1448 – Obléhání Herátu.
 1460 – Postaven „Královský kanál“.
 1469 – Sultán Husajn Mirza Bajkarah u moci.
 1482 – Mimo město postavena Ichlasija (vzdělávací a charitativní komplex) (přibližné datum).[8]
 1500 – Páteční mešita přestavěna.
 1507 – Uzbek Mohamed Šajbani u moci.
 1510 – Město dobyl Safavid Šáh Ismail; Šamluští Turkomanové u moci.
 1528 – Safavid Šáh Tahmásp u moci.
 1716 – Afghánské povstání Abdálíů.
 1729 – Nádir Šáh u moci.
 1732 – Afghánské povstání potlačeno.
 1750 – Město se stalo součástí Durránské říše.
 1801 – Město se osamostatnilo.
 1807
 Červenec–srpen: Město je obléháno Íránem.
 1818
 Duben: Město začleněno do Durránské říše. Později téhož roku jsou Durráníové vyhnáni z většiny Afghánistánu, Herát se stává jejich poslední baštou.
 1837
 23. listopadu: Začíná obléhání Herátu perskými silami.
 1842
 Počátek roku 1842: Jár Mohamed Chán Alakozaj sesadil Kamrana Šáha a stal se novým vládcem.
 1851
 11. června: Sa'íd Mohamed Chán u moci.
 1852
 Březen–květen: Město je krátce obsazeno Peršany.
 1855
 15. září: Mohamed Jusúf u moci.
 1856
 Duben: Začíná perské obléhání Herátu.
 25. října: Peršané dobyli město Herát.
 1857
 Září: Perská kontrola nad městem končí na základě Pařížské smlouvy; Sultán Jan ustanoven jako vládce Herátu.
 1862
 27. července: Město obléháno Mohamedovci.
 1863
 26. května: Město dobyto silami Dósta Muhammada Chána.
 Mohamed Jakub Chán u moci.
 1880 – Abd ál-Rahmán Chán u moci.
 1885 – Na příkaz Amíra byla zničena Mosalla.

20. století 

 1922 / 1301 SH – Solární kalendář Hegirae oficiálně přijat v Afghánistánu.
 1925 – Založeno Herátské národní muzeum.
 1947 – Vysílání Rádia Kábul začíná dosahovat Herátu (přibližné datum).
 60. léta – Postavena dálnice mezi Kandahárem a Herátem.
 1973 – Počet obyvatel: 108 750.
 1979
 Březen: Povstání.
 Město bombardováno sovětskými silami.
 1988 – Počet obyvatel: 177 300 (odhad).
 1993 – Odstranění min.

21. století 

 2010 – Počet obyvatel: 410 700.
 2016 – Počet obyvatel: 491 967.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Mapa Herátu a okolí v roce 1942

Dějiny Afghánistánu podle let
Herát